Gohar Gasparyan (actrice), een Armeens actrice en presentatrice
Gohar Gasparyan (operazangeres), een Armeens operazangeres